Louis "Lou" Nanne (1941), hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo canadese naturalizzato statunitense
Louis "Louie" Nanne (1994), hockeista su ghiaccio statunitense